Колпино — река в России, протекает по Окуловскому и Крестецкому (небольшой участок) районам Новгородской области. Устье реки находится в 46 км по левому берегу реки Волма. Длина реки составляет 19 км.

На берегу реки стоят деревни Берёзовикского сельского поселения Заречье и Лапустино, а ближе к устью на правом берегу стоит деревня Корпово Боровёнковского сельского поселения.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Балтийскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Мста без р. Шлина от истока до Вышневолоцкого г/у, речной подбассейн реки — Волхов. Относится к речному бассейну реки Нева (включая бассейны рек Онежского и Ладожского озера).

Код объекта в государственном водном реестре — 01040200212102000021343.

Примечания

Топографическая карта 
 

Притоки Волмы (притока Мсты)
Реки Окуловского района
Реки Крестецкого района